Alessandro Pozzi, né en 1954, cycliste italien
 Alessandro Pozzi, né en 1969, cycliste italien